Шателю́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

Члены знатной семьи де Бовуар-Шателю (de Beauvoir-Chastellux), родом из Шателю-сюр-Кюр, Бургундия:
 Шателю, Альфред де (Alfred de Chastellux , 1789—1856) — французский политик и чиновник высокого ранга.
 Шателю, Сезар Лоран де (1780—1854) — французский военный и политический деятель.
 Шателю, Клод де (Claude de Chastellux, конец XIV века-1453) — маршал Франции.
 Шателю, Франсуа Жан де (1734—1788) — французский маркиз, военный, писатель и философ.
 Шателю, Анри Жорж Сезар де (Henri-Georges-César de Chastellux, 1746—1814)— французский военный.
 Шателю, Анри-Луи де (Henri-Louis de Chastellux, 1786—1863)— французский аристократ и политик.

См. также 
 Шателю-сюр-Кюр (Chastellux-sur-Cure).
 Замок Шателю (le château de Chastellux)